Alexander Mitscherlich (químico) (1836–1918) — qímico e industrial alemão
Alexander Mitscherlich (psicólogo) (1908–1982) — psicólogo alemão

Desambiguações de antropônimos